

Patronyme 

 John Merivale (1917-1990), acteur canadien ;
 Philip Merivale (1886–1946), acteur et dramaturge britannique .

Personnages de fiction 
 Henry Merrivale est un détective de romans policiers créé par John Dickson Carr.

Toponyme 

 Merivale, banlieue de Christchurch dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Merivale, banlieue le Tauranga en Nouvelle-Zélande.

Monuments 
 Merivale Bridge, pont ferroviaire d'Australie